Cryptophaea – rodzaj grzybów
 Cryptophaea – rodzaj ważek